«Leave the Door Open» — песня американского супер-дуэта Silk Sonic, состоящего из Бруно Марса и Андерсона Пака, вышедшая 5 марта 2021 в качестве 1-го сингла с дебютного студийного альбома An Evening with Silk Sonic (2021).
Сингл достиг первого места в американском хит-параде Hot 100, для Бруно Марса это его 8-й чарттоппер, а для Паака его первый.

«Leave the Door Open» получила широкое признание критиков, многие хвалили вокал обоих певцов, а также композицию песни. Она получила платиновые и золотые сертификации в нескольких странах и была удостоена двух главных наград на церемонии Грэмми-2022 в категориях Record of the Year и Song of the Year.

История 
В интервью новозеландскому радио ди-джею Зейну Лоу для подкаста Apple Music Beats 1 Андерсон Паак сказал, что для создания песни потребовалось много «терпения и деликатности». Марс посетовал на отсутствие живых выступлений из-за пандемии COVID-19, добавив: "Пока я пишу песни, это часть всего моего дела. Это звучит так: «Я не могу дождаться, пока люди это услышат». И еще это: «Я не могу дождаться, чтобы сыграть это для людей. Я не могу дождаться, когда буду со своей группой».

В конце февраля 2021 года Бруно Марс и Паак объявили в социальных сетях о создании своей новой группы Silk Sonic и первом студийном альбоме группы An Evening with Silk Sonic. 5 марта 2021 года, вскоре после анонса An Evening with Silk Sonic, Leave the Door Open был выпущен как первый сингл вышеупомянутого проекта вместе с «Silk Sonic Intro».

1 апреля 2021 года была выпущена живая запись сингла для цифровой загрузки и потоковой передачи с использованием звука с их выступления на Грэмми с некоторыми добавленными комментариями Бутси Коллинза.

Награды и номинации

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Бруно Марса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Дебютные синглы 2021 года